Флаг Краматорска — официально утверждённый символ Краматорска. Утверждён 24 сентября 2008 года, решением  сессии городского совета №21/V-3 .

Описание 
Квадратное полотнище состоит из трёх горизонтальных полос жёлтого, голубого и жёлтого цветов (1:4:1). В центре голубой полосы жёлтые силуэты завода, окруженные жёлтым зубчатым колесом.

Символика флага 
Шестерня, заводская труба и домна символизируют судьбоносные для развития города отрасли промышленности — машиностроение и металлургию. 

Жёлтый цвет — богатство, сила, верность, постоянство.

Синее поле — слава, честь.

Авторы флага 
Гречило Андрей Богданович (город Львов, председатель Украинского геральдического общества);

Коцаренко Владимир Федорович (город Краматорск, краевед).

История городского флага 
12 ноября 2007 года мэр Краматорска Геннадий Костюков объявил конкурс на лучший вариант новых символов города — герба и флага. 9 апреля 2008 года состоялось заседание конкурсной комиссии. На конкурс поступило 4 варианта нового герба. Победителем конкурса стал проект Воладимира Коцаренко и Андрея Гречило, в котором нашли отражение элементы из старого герба города 1968 года.

Примечания

Ссылки 
 Украинское геральдическое общество

Флаги городов Донецкой области
Символика Краматорска
Флаги, содержащие зубчатое колесо